Булу може да се односи на:

 Булу или Ле-Булу — насеље и општина у јужној Француској у региону Лангдок-Русијон, у департману Источни Пиринеји;
 Булу (Папуа) — језик на Папуа Новој Гвинеји;
 Булу (Банту) — један од Банту језика у Африци;